Константин Викторович Могилко (; 1978—2014) — лётчик первого класса, командир экипажа самолёта-разведчика Ан-30Б, полковник Вооруженных сил Украины. Герой Украины (2014, посмертно).

Биография 
Родился 27 мая 1978 года в Виннице.

В 1995 году окончил среднюю школу № 23, а в 1999 году — Харьковский институт лётчиков (ныне — Харьковский университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба). В 2003 году заочно закончил Государственную лётную академию Украины

Военную службу проходил в Львовской авиационной бригаде, позже — в Борисполе (Киевская область) в составе 15-й авиационной транспортной бригады в эскадрильи «Голубая тропа», работал по программе «Открытое небо».

Погиб 6 июня 2014 года — его самолет был сбит во время проведения аэрофотосъёмки в небе над Славянском (Донецкая область).

Похоронен на кладбище в районе Пирогово в .

Награды 
 Звание Герой Украины c удостаиванием ордена «Золотая Звезда» (20 июня 2014 года) — за исключительное мужество и героизм, несломленность духа в борьбе за независимое Украинское государство, верность военной присяге (посмертно).
 Медаль «За военную службу Украине» (6 декабря 2012 года).

Примечания

Ссылки 
 Героï Украïни — Могилко Костянтин Вікторович
 26 июня жители города смогут проститься с Героем Украины Константином Могилком

Военные лётчики Украины
Погибшие в вооружённом конфликте на востоке Украины
Полковники (Украина)
Выпускники Харьковского университета Воздушных Сил
Выпускники Лётной академии НАУ
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании